Pietro Maggi da Milano pittore attivo a Padova nel XV secolo come maestro di Dario di Giovanni
 Pietro Maggi (pittore) XVII-XVIII secolo (1660 circa – 1738 circa)
 Pietro Maggi (architetto) (1756-1816) 
 Pietro Maggi (matematico) (1809-1854)